082  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sankt Pölten, in Austria